Kazanów (gemeente)
 Kazanów (Mazovië)
 Kazanów (Neder-Silezië)